Евгений Тизенгаузен:
 барон Тизенгаузен, Евгений Богданович (1817—1875) — морской инженер, генерал-лейтенант.
 барон Тизенгаузен, Евгений Евгеньевич (1860—1920 или 1922) — русский железнодорожный инженер и политик.